Ruth Fischer (kunstenares) (1913), Nederlandse kunstenares
Ruth Fischer (politica), (1895-1961), Oostenrijks-Duitse politica